stazione di Palestro sulla linea Vercelli-Pavia
 stazione di Palestro della metropolitana di Catania
 stazione di Palestro della metropolitana di Milano